Кубок Австрії з футболу 1990–1991 — 57-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул вперше здобув Штоккерау.

Календар

Перший раунд 

|}
(*) — порядковий номер нижчих ліг, у яких грають клуби в поточному сезоні.

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 1990

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 1990

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 вересня 1990

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 вересня 1990

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 квітня 1991

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 1991

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 квітня 1991

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 травня 1991

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

1990—1991
Австрія
Австрія
1990 в австрійському спорті
1991 в австрійському спорті